McCraw ist der Familienname von: 
 John McCraw (1925–2014), neuseeländischer Bodenkundler
 Thomas K. McCraw (1940–2012), US-amerikanischer Historiker

Sonstiges:
 McCraw-Gletscher, Gletscher in der Britannia Range, Antarktika